Beatriz de Saboya puede referirse a los siguientes personajes:
 Beatriz de Saboya (1198-1266), hija de Tomás I de Saboya, esposa de Ramón Berenguer V de Provenza
 Beatriz de Saboya (Marquesa de Saluzzo) (1223-1259), hija de Amadeo IV de Saboya, esposa de Manfredo III de Saluzzo y de Manfredo de Sicilia
 Beatriz de Saboya (señora de Villena) (1250-1292), hija de Amadeo IV de Saboya, esposa de Manuel de Castilla